

Persone 
Adolf Vogl (1910-1993) – calciatore austriaco
Alois Vogl (1972) – sciatore alpino tedesco
Emerich Vogl (1905-1961) – calciatore e allenatore di calcio rumeno
Heinrich Vogl (1845-1900) – tenore tedesco
Johann Michael Vogl (1768-1840) – baritono e compositore austriaco
Leopold Vogl (1910-1992) – calciatore austriaco
Therese Vogl (1845-1921) – soprano tedesco

Pagine correlate 
Vogel